Crna Gora:
 Trešnjevoi (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Trešnjevo (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje